«Герта» — футбольный клуб из Берлина.
 «» — футбольный клуб из Берлина.
 «Герта» — футбольный клуб из Вельса.
 «» — футбольный клуб из Вены.
 «» — футбольный клуб из Целендорфа.